Nurobod (o Komsomolobod, o Darband) – città del Tagikistan, capoluogo dell'omonimo distretto 
Nurobod – città dell'Uzbekistan, capoluogo dell'omonimo distretto